Улица Муравьёва-Амурского — главная улица Хабаровска.
 Улица Муравьёва-Амурского — улица во Владивостоке.